CCM steht für:
 Air Corsica, korsische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Cahiers de civilisation médiévale, mediävistische Fachzeitschrift
 Campus Charité Mitte, Krankenhaus in Berlin, siehe Charité
 Cardiac Contractility Modulation (kardiale Kontraktilitätsmodulation), eine Therapie gegen Herzinsuffizienz
 CCM (Eishockey), Sportartikelhersteller
 CCM Magazine, US-amerikanische Musikzeitschrift
 CCM-Modus, Counter with CBC-MAC, eine Betriebsart für authentifizierend verschlüsselnde Blockchiffren, siehe Authenticated Encryption
 CCM Motorcycles, englischer Motorradhersteller
 Central-Core-Myopathie, Muskelschwäche
 Chama Cha Mapinduzi, eine Partei Tansanias
 Chess Classic Mainz, Schach-Turnierserie, siehe Chess Classic
 Cisco CallManager, Software zur Steuerung und Vermittlung von Telefonsystemen, siehe Callmanager
 College-Conservatory of Music Cincinnati, amerikanische Musikhochschule
 Combined Cipher Machine, eine Schlüsselmaschine im Zweiten Weltkrieg
 Constant coding and modulation, Anpassungsverfahren zur Datenübertragung, siehe Adaptive Coding and Modulation
 Constant Current Method, Methode der Mikroskopie, siehe Rastertunnelmikroskop#Modus konstanten Tunnelstroms
 Consultative Committee for Mass and Related Quantities
 Contemporary Christian Music, zeitgenössische christliche Musik
 Continuous Current Mode, eine Betriebsart für Gleichspannungswandler
 Convention of cluster munition, siehe Übereinkommen über Streumunition
 CORBA Component Model, Komponentenmodell
 Corn-Cob-Mix, Grundfutter in der Rinder- und Schweinemast
 Corporate Capability Management
 Corpus Consuetudinum Monasticarum, Sammlung von Klosterregeln
 Cosmological Concordance Model, ein kosmologisches Modell zum Hintergrund-Universum
 Cowboy Club München, deutscher Western-Verein
 Critical Chain Management, eine Projektmanagementmethode, siehe Critical-Chain-Projektmanagement
 Customer Communications Management, eine Software für Unternehmen

ccm steht für:
 Kubikzentimeter, veraltete Einheitendarstellung
 Malaccan Creole Malay (ISO-639-3-Code), malaiischbasierte Kreolsprache in Malakka (Bundesstaat)

CCM